Бич Божий () — средство кары Божьей.
 Бич Божий (Эцел) — прозвище вождя гуннов Аттилы (король Эцел германских легенд).

В искусстве 
 «Бич Божий» (1896) — повесть Ивана Кондратьева.
 «Бич Божий» (1935) — незавершённый роман Евгения Замятина.
 «Бич Божий» (1966) — польский художественный фильм Марии Каневской.
 «Бич Божий» (1988) — художественный фильм Олега Фиалко.
 «Бич Божий» (2010) — сборник партизанских рассказов Германа Садулаева.

См. также 
 Бичующиеся (бичующаяся братия, флагелланты; XIII—XV века) — странствующие по Европе религиозные общества, публичными бичеваниями искавшие себе отпущения грехов.